Dario Antoniozzi – politico italiano (1923-2019), padre di Alfredo
 Alfredo Antoniozzi – politico italiano (1956), figlio di Dario